Собор святого Маврикия () — кафедральный католический собор в городе Анже, Франция.

Храм построен в 1032 — 1523 годах по приказу епископов Нормана де Дуа и Гийома де Бомона, на месте сгоревшего здания старой церкви. Кроме исторической ценности, собор святого Маврикия известен и своими архитектурными особенностями. В частности, витраж здания считается одним из шедевров французского стекольного ремесла XIII века. А некогда принадлежавшие собору, знаменитые гобелены Николя Батая теперь выставляются в замке Анже.

Сегодня, собор является центром епархии Анже и одним из национальных памятников Франции.

Интересные факты 
В средние века Собор святого Маврикия наряду с Амьенским собором претендовал на то, чтобы заполучить одну из самых почитаемых христианских реликвий — голову Иоанна Крестителя.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Monum.fr's page on this cathedral
 Stained Glass and Sculpture of Angers Cathedral St-Maurice
 Location

Католические храмы Франции
Соборы Франции
А
Здания и сооружения, заложенные в 1032 году
Здания и сооружения, построенные в 1523 году